Dit is een lijst van planetoïden 54101-54200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54101) - || 2000 HM5 || 28 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (54102) - || 2000 HN5 || 28 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (54103) - || 2000 HX6 || 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54104) - || 2000 HN7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54105) - || 2000 HZ7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54106) - || 2000 HX8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54107) - || 2000 HM9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54108) - || 2000 HU9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54109) - || 2000 HD10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54110) - || 2000 HA11|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54111) - || 2000 HP11|| 30 april 2000 || Farpoint
|-
| (54112) - || 2000 HB12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54113) - || 2000 HP12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54114) - || 2000 HZ12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54115) - || 2000 HX15|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54116) - || 2000 HT16|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54117) - || 2000 HB20|| 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54118) - || 2000 HK21|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54119) - || 2000 HW21|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54120) - || 2000 HM24|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54121) - || 2000 HP24|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54122) - || 2000 HO26|| 30 april 2000 || LINEAR
|-
| (54123) - || 2000 HZ26|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54124) - || 2000 HK27|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54125) - || 2000 HL27|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54126) - || 2000 HK29|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54127) - || 2000 HN29|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54128) - || 2000 HW30|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54129) - || 2000 HY30|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54130) - || 2000 HE31|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54131) - || 2000 HM31|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54132) - || 2000 HB32|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54133) - || 2000 HU32|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54134) - || 2000 HK34|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54135) - || 2000 HU34|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54136) - || 2000 HG35|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54137) - || 2000 HA36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54138) - || 2000 HC36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54139) - || 2000 HZ36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54140) - || 2000 HB37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54141) - || 2000 HF37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54142) - || 2000 HL39|| 29 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54143) - || 2000 HO39|| 29 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54144) - || 2000 HG40|| 30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54145) - || 2000 HN40|| 30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54146) - || 2000 HY40|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54147) - || 2000 HN41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54148) - || 2000 HS41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54149) - || 2000 HU42|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54150) - || 2000 HF43|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54151) - || 2000 HO45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54152) - || 2000 HX45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54153) - || 2000 HN46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54154) - || 2000 HQ46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54155) - || 2000 HR46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54156) - || 2000 HK47|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54157) - || 2000 HG48|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54158) - || 2000 HY48|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54159) - || 2000 HJ49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54160) - || 2000 HH51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54161) - || 2000 HO51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54162) - || 2000 HF53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54163) - || 2000 HE54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54164) - || 2000 HH54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54165) - || 2000 HO54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54166) - || 2000 HV54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54167) - || 2000 HZ54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54168) - || 2000 HX56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54169) - || 2000 HF57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54170) - || 2000 HK57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54171) - || 2000 HP57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54172) - || 2000 HF58|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54173) - || 2000 HS58|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54174) - || 2000 HD59|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54175) - || 2000 HB60|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54176) - || 2000 HO61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54177) - || 2000 HX61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54178) - || 2000 HY61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54179) - || 2000 HO62|| 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54180) - || 2000 HT63|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54181) - || 2000 HR65|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54182) - || 2000 HA66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54183) - || 2000 HN66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (54184) - || 2000 HJ67|| 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54185) - || 2000 HC68|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54186) - || 2000 HG68|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54187) - || 2000 HR74|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54188) - || 2000 HB75|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54189) - || 2000 HQ75|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54190) - || 2000 HT75|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54191) - || 2000 HE76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54192) - || 2000 HH76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54193) - || 2000 HN76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54194) - || 2000 HV76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54195) - || 2000 HW77|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54196) - || 2000 HH78|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54197) - || 2000 HM78|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54198) - || 2000 HJ79|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54199) - || 2000 HP79|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54200) - || 2000 HK80|| 28 april 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten